Sveta Ana (în traducere: Sfânta Ana) se poate referi la:

Sveta Ana (Đurđevac), o localitate din Croația
Sveta Ana v Slovenskih goricah, o localitate din Slovenia
Comuna Sveta Ana, Slovenia
Stari Grad, Makole, un sat din Slovenia, numit Sveta Ana până în 1955